Denoyelle ist der Familienname folgender Personen:

 Martine Denoyelle, französische Klassische Archäologin mit der Spezialisierung auf die antike Keramik

Denoyelle steht für:
 (4120) Denoyelle, Asteroid

Siehe auch:
 Denoyelles
 Noyelle